Ormoy je jméno jedné z francouzských obcí:

 Ormoy (Eure-et-Loir) – francouzská obec v departementu Eure-et-Loir
 Ormoy (Haute-Saône) – francouzská obec v departementu Haute-Saône
 Ormoy (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne
 Ormoy (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne